

Personaggi immaginari 
 Bill Mulder – personaggio della serie tv X-files
 Fox Mulder – protagonista della serie tv X-files
 Samantha Mulder – personaggio della serie tv X-files
 Teena Mulder – personaggio della serie tv X-files

Persone 
 Charles Mulder – bobbista belga
 Connie Mulder – politico sudafricano
 Dustley Mulder – calciatore olandese
 Eefke Mulder – hockeista su prato olandese
 Erwin Mulder – calciatore olandese
 Hans Mulder – calciatore olandese
 Jan Mulder – ex calciatore e scrittore olandese
 Japie Mulder – ex rugbista a 15 e imprenditore sudafricano
 Karen Mulder – supermodella olandese
 Lau Mulder – hockeista su prato olandese
 Michel Mulder – pattinatore di velocità su ghiaccio olandese
 Mychal Mulder – cestista canadese
 Pieter Mulder – politico sudafricano
 Roelf Mulder – poliziotto olandese
 Ronald Mulder – pattinatore di velocità su ghiaccio olandese, fratello gemello di Michel
 Teun Mulder – pistard olandese
 Youri Mulder – calciatore olandese